Ernst Busch – cantante, attore e regista tedesco
 Ernst Busch – generale tedesco